Бамбошада (; ) — картина, написанная в простонародном вкусе; картинка смешных народных сцен.

Этот род живописи изображал сельскую природу и самые обыкновенные случаи житейского быта: народные праздники, гульбища, ярмарки, охоту и т. п.; он допускал и карикатурные изображения, недопустимые в академической живописи.

О происхождении слова «бамбошада» рассказывают, что Питер ван Лар, живописец голландской школы, походивший наружностью на Эзопа, в своей молодости приехал в Рим и проживал там  с 1625 по 1639 гг., и первым познакомил итальянцев с этим родом живописи. В насмешку итальянцы назвали безобразного художника Бамбоччио (, калека, урод), а его картины, в которых он с особенным искусством изображал народные сцены, прозвали «бамбоччиадами». В этом жанре писали также Тенирс, Остаде, ван-Флит и др.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 4. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1835 — с. 238 (Бамбошады).

Произведения живописи